Копола () може да се отнася до:
 американския режисьор от италиански произход Френсис Форд Копола;
 дъщеря му, режисьорката София Копола;
 баща му, композиторът Кармине Копола и др.